Flärke kan syfta på:

 Flärke – en småort norr om Gideå  i Gideå socken i Örnsköldsviks kommun
 Flärke, Mo socken – en by väster om Moliden vid Galasjöån i Örnsköldsviks kommun
 Flärke, Grundsunda socken – en by väster om Husum, Örnsköldsviks kommun vid Flärkån i Örnsköldsviks kommun